Красногварде́йский переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о Красной гвардии.

Белоруссия 
 Красногвардейский переулок — улица в Бресте.
 В Могилёве:
 Красногвардейский переулок.
 1-й Красногвардейский переулок.
 В Орше:
 1-й Красногвардейский переулок.
 2-й Красногвардейский переулок.
 3-й Красногвардейский переулок.
 4-й Красногвардейский переулок.
 5-й Красногвардейский переулок.

Россия 
 Красногвардейский переулок — улица в Великих Луках.
 Красногвардейский переулок — улица в посёлке Глубоком Каменского района Ростовской области.
 Красногвардейский переулок — улица в Горно-Алтайске.
 Красногвардейский переулок — улица в садовом товариществе Дорожник городского округа Балашиха Московской области.
 Красногвардейский переулок — улица в Карталах.
 Красногвардейский переулок — улица в городе Михайловке.
 Красногвардейский переулок — улица в Новозыбкове.
 Красногвардейский переулок — улица во Пскове.
 В Рославле:
 1-й Красногвардейский переулок.
 2-й Красногвардейский переулок.
 3-й Красногвардейский переулок.
 4-й Красногвардейский переулок.
 5-й Красногвардейский переулок.
 Красногвардейский переулок — улица в Санкт-Петербурге.
 Красногвардейский переулок — улица в селе Синявском Неклиновского района Ростовской области.
 Красногвардейский переулок — улица в городе Слюдянке.
 Красногвардейский переулок — улица в Таганроге.
 Красногвардейский переулок — улица в посёлке Тайцы Ленинградской области.
 В городе Ярцеве:
 1-й Красногвардейский переулок.
 2-й Красногвардейский переулок.

Украина 
 Красногвардейский переулок — улица в посёлке Клавдиево-Тарасово Киевской области.
 Красногвардейский переулок — улица в городе Красный Луч.
 Красногвардейский переулок — улица в Луганске.
 Красногвардейский переулок — улица в Стаханове.
 Красногвардейский переулок — улица в Харцызске.
 Красногвардейский переулок — прежнее название Козацкого переулка в Каменце-Подольском.
 Красногвардейский переулок — прежнее название переулка Гната Хоткевича в Киеве.
 Красногвардейский переулок — прежнее название Гвардейского переулка в городе Лозовая.
 Красногвардейский переулок — прежнее название Ранкового переулка в городе Никополе.
 Красногвардейский переулок — прежнее название переулка Даниила Выговского в городе Смеле.
 Красногвардейский переулок — прежнее название Ильинского переулка в Сумах.
 Красногвардейский переулок — прежнее название Лётного переулка в Чернигове.

См. также 
 Красногвардейская площадь
 Красногвардейская улица
 Красногвардейский бульвар
 Красногвардейский мост
 Красногвардейский проезд